Sulm ist der Name von Fließgewässern (sortiert nach dem Mündungsgewässer):
 Sulm (Mur), rechter Zufluss der Mur bei Retznei, Gemeinde Ehrenhausen an der Weinstraße, Bezirk Leibnitz, Steiermark
 Sulm (Neckar), rechter Zufluss des Neckars bei Neckarsulm, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg

Sulmtal heißen:
 Sulmtal (Steiermark), Tal der Schwarzen Sulm und Sulm in der Steiermark
 Weinsberger Tal, Region der Schwäbisch-Fränkischen Waldberge, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg

SULM steht für:
 Schweizerische Union für Labormedizin

Siehe auch:
 Sulmer Bergebene
 Neckarsulm, Obersulm

Abkürzung